Bose har flere betydninger:

 Bose Corporation - et audio selskab
 Bose (månekrater)
 Bose (film) - en 2004 Tamil-sproget film med Srikanth og Sneha
 Bose (efternavn) - et efternavn (og liste af mennesker med navnet)
 Baise eller Bose en by i Guangxi, Kina
 Bose, Polen
 Bose Monastic Community - et munke samfund ved Bose, Magnano, Biella, Italien.